

Села:
 Іджош — село у Воєводині, округ Північно-Банатський, община Кікинда
 Малий Іджош — містечко у Воєводині, округ Північно-Бацький, община Малий Іджош
 Малий Іджош — сільська община у Воєводині, округ Північно-Бацький.